Ярл «Я́лле» Ю́нгнелл (; ) — шведский кёрлингист, участник сборной Швеции по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2006, зимних Паралимпийских играх 2010 и зимних Паралимпийских играх 2014. Тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 Зимние Паралимпийские игры: бронза (2006, 2010).
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках: серебро (2009, 2013).
 : бронза (2014).

 Награда за спортивное мастерство на чемпионате мира по кёрлингу на колясках (): 2003, 2005, 2013.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом на колясках в 2000 в возрасте 46 лет.

До этого занимался в числе прочего баскетболом на колясках, выступал за Швецию на летних Паралимпийских играх 1988, 1992 и 1996.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2010 года
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках
Тренеры по кёрлингу Швеции
Баскетболисты Швеции